een tweetal gemeenten in Frankrijk:
 Condamine (Ain)
 Condamine (Jura)
 Condamine (rivier), een rivier in Australië
 Charles Marie de La Condamine (1701-1774), Frans wiskundige en geograaf.

Zie ook
La Condamine, een wijk van Monaco